Чемпионаты Гайаны по шахматам проводятся с 2007 г. под эгидой шахматной федерации страны.

Соревнование обычно проходит в столице страны Джорджтауне. Параллельно с главным турниром проходит чемпионат страны среди юниоров.

По состоянию на 2013 г. чемпионами страны становились 3 шахматиста: Т. Хан (3 раза), К. Персауд и У. Меуса (по 2 раза).

Хронологическая таблица

Ссылки 

 Официальный сайт шахматной федерации Гайаны 

Гайаны